Wilhelm Nowack kan syfta på flera personer:

* Wilhelm Nowack (1850–1928), tysk protestantisk teolog
 Wilhelm Nowack  (1897–1990), tysk journalist och politiker